La Nationalliga A 1963/64 fue la 67.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1964
Fútbol en 1963
Fútbol en 1964
Suiza en 1963
Suiza en 1964